Seal kan syfta på:

 Seal (musiker) – en brittisk musiker av nigerianskt och brasilianskt ursprung
 Seal (1991) – sångaren Seals självbetitlade debutalbum
 Seal (1994) – är hans andra studioalbum
 Seal (2003) – det fjärde albumet av sångaren Seal
 Navy SEAL – amerikanska specialförbandet

Geografi

Antarktis 

 Seal (udde),

Storbritannien 

 Seal (parish), England, Kent, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar